Godec je lahko:

 Godec, nosilec tradicionalne umetnosti
 Godec, pogost priimek v Sloveniji
 Godec, slovenska znamka diatoničnih harmonik